Töllikkö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Töllikkö (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Töllikkö (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar